Amerikai Egyesült Államok
Ridgeville (Alabama)
Ridgeville (Dél-Karolina)
Ridgeville (Georgia)
Ridgeville (Indiana)
Ridgeville (Ohio)
Ridgeville (város, Wisconsin)
Ridgeville (közösség, Wisconsin)
North Ridgeville (Ohio)